Договор о дружбе между РСФСР и Эмиратом Афганистан — двустороннее соглашение, заключённое 28 февраля 1921 года в Москве.

Предыстория 
Эмир Афганистана Аманулла-хан 7 апреля 1919 года направил главе советского правительства В. И. Ленину письмо, в котором сообщил о своём вступлении на престол и о провозглашении независимости Афганистана и предложил установить дипломатические отношения. Аналогичное письмо было направлено министром иностранных дел Махмуд-беком Тарзи народному комиссару по иностранным делам Г. В. Чичерину.

27 мая было направлено ответное письмо В. И. Ленина Аманулле-хану и нота Народного комиссариата по иностранным делам РСФСР Министерству иностранных дел Афганистана. В этих документах выражалось безоговорочное признание суверенных прав Афганистана и согласие установить с ним дипломатические отношения.

Летом 1919 года советский представитель Я. 3. Суриц прибыл в Афганистан, а в октябре того же года афганская миссия во главе с Мамед Вали-ханом была принята в Москве.

13 сентября 1920 года в Кабуле между двумя государствами состоялось подписание прелиминарного договора.

Подписанты 
Подписали со стороны Советской России — Г. В. Чичерин и Л. М. Карахан, со стороны Афганистана — Мухаммед Вали-хан, Мирза Мухаммед-хан и Гулям Саддык-хан.

Ратификация 
Был ратифицирован 13 августа 1921 года.

Вступление в силу 
Вступил в силу 14 октября 1921 года.

Содержание 
В преамбуле говорилось, что Договор был заключён «в целях упрочения дружественных отношений между Россией и Афганистаном и ограждения действительной независимости Афганистана».

Договаривавшиеся стороны подтвердили признание независимости друг друга и установление дипломатических отношений, обязались не заключать с третьей державой в военное или политическое соглашение, которое «доставило бы ущерб» одной из договаривавшихся сторон. РСФСР предоставила Афганистану право свободного и беспошлинного транзита грузов через свою территорию, а также согласилась оказать ему финансовую и материальную помощь.

См. также 
 Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между СССР и Демократической Республикой Афганистан (1978)

Литература 
 СОВЕТСКО-АФГАНСКИЕ ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ // Громыко А. А., Ковалев А. Г., Севостьянов П. П. Дипломатический словарь. В 3-х томах. — М.: Наука, 1984—1986.
 Советско-афганский договор 1921 г. о дружбе // Исторический словарь. 2-е изд. — М., 2012. — С. 476.
 СОВЕТСКО-АФГАНСКИЕ ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ // Большая российская энциклопедия.
 Густерин П. В. Советская дипломатия на мусульманском Востоке в 1917—1921 годах. — Саарбрюккен, 2014. — ISBN 978-3-659-17980-8.

Ссылки 
 Густерин П. В. Установление дипломатических отношений между Советской Россией и Афганистаном // Россия в красках.

Договоры по алфавиту
Международные договоры XX века
Российско-афганские отношения
Международные договоры РСФСР
Внешняя политика Афганистана
Международные договоры Афганистана
События 28 февраля
Февраль 1921 года
1921 год в Афганистане
1921 год в Москве
1921 год в политике